Fiske steht für:

 Fiske (Louisiana), Ort im West Carroll Parish
 Fiske (Pennsylvania), Ort im Cambria County
 Fiske (Saskatchewan), Weiler in Kanada
 Kap Fiske, Kap an der Lassiter-Küste des Palmerlands, Antarktika

Fiske ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Fiske, Baron Fiske (1905–1975), britischer Politiker
 Billy Fiske (1911–1940), US-amerikanischer Bobfahrer
 Bradley Allen Fiske (1854–1942), US-amerikanischer Marineoffizier
 Fidelia Fiske (1816–1864), US-amerikanische Missionarin
 George Fiske (1835–1918), US-amerikanischer Landschaftsfotograf

 Marjorie Fiske (1914–1992), US-amerikanische Sozialpsychologin
 Reine Fiske (* 1972), schwedischer Fusion- und Rockmusiker
 Solveig Fiske (* 1952), norwegische Bischöfin
 Susan Fiske (* 1952), US-amerikanische Sozialpsychologin
 Thomas Fiske (1865–1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Trygve Waldemar Fiske (* 1987), norwegischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Fisk
 Fiske Creek